En México, varias especies del género Suaeda, consideradas quelites.
Romeritos con mole, platillo mexicano típico de Navidad.
 En Paraguay, apodo del futbolista Julio César Romero.